Nattens engel kan henvise til

 Nattens engel (film fra 1981), en dansk portrætfilm om Michael Strunge instrueret af Claus Bohm
 Nattens engel (film fra 1998), en dansk gyserfilm instrueret af Shaky González